Primera División 2006-07 var den 19. udgave af Primera División.

Stilling 

Kilde:

Se også 
 Copa de la Reina 2007

Referencer 

Primera División (kvinder)
Fodboldsæson 2006-07